Некрофагия:
 Некрофагия — поедание животными остатков умерших животных организмов; питание падальщиков.
 Некрофагия — проявление каннибализма у людей, стремление к поеданию человеческих трупов или их частей.
 Necrophagia — дэт-метал группа из США.